Us ou US peut faire référence à :

Toponymie 

 Us, commune française du Val-d'Oise ;

Codes 
 États-Unis (United States),
 .us, (domaine national de premier niveau),
 US, code ISO 3166-1 alpha-2

Arts et culture

Cinéma 
 , film de Leo McCarey sorti en 1927 ;
 , film de Jordan Peele, sorti en 2019.

Téléfilm 
 , téléfilm américain de Michael Landon diffusé en 1991.

Musique

Albums 
 Us, album de Maceo Parker sorti en 1974 ;
 Us, album de Peter Gabriel sorti en 1992 ;
 Us, album de Brother Ali sorti en 2009 ;
 , album de  sorti en 2003 ;
 Us, album d'Ozark Henry sorti en 2017.

Chansons 
 , chanson de Regina Spektor présente sur l'album , sorti en 2004.

Groupes 
 , groupe de rock progressif néerlandais ; 
 Uplift Spice, groupe de rock japonais ;
 Urban Symphony, groupe féminin estonien.

Sport 
US signifie Union sportive dans :
 US Dunkerque HBGL
 US Créteil
 US Ivry

Abréviations diverses 
 US, abréviation d'United States (États-Unis en anglais) ;
 US Airways selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Us Weekly, magazine américain ;
 US, abréviation d'unité stratigraphique
 US, abréviation de Union soudanaise, un parti politique malien ;
 US, abréviation de Unie svobody (Union de la liberté en tchèque), un parti politique tchèque ;
 US, abréviation de Universiteit Stellenbosch (Université de Stellenbosch en afrikaans), dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud ;
 US, unité simple en langage ferroviaire, par opposition à UM, unités multiples, couplage de matériels compatibles.
 US, abréviation de User story dans le domaine du développement de logiciel.

Autres 
 les us, synonymes d'« usages », principalement utilisés dans la locution « les us et coutumes » (les habitudes traditionnelles).

Abréviation
Code